Чайка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Чайка Анатолій Павлович — український громадський активіст, учасник Євромайдану
 Чайка Андроник Архипович — український уролог
 Чайка Валентин Семенович — український політик
 Чайка Варвара Пилипівна — українська акторка театру і кіно
 Чайка Василь Ясонович — український невропатолог
 Чайка Віктор Володимирович — український політик
 Чайка Володимир Дмитрович — український політик
 Чайка Григорій Павлович — український актор і режисер
 Чайка Євген Іванович — український патологоанатом
 Чайка Євген Анатолійович — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Чайка Ігор Владиславович — український режисер, журналіст, громадський діяч
 Чайка Людек — чехословацький хокеїст
 Чайка Максим Ігорович — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни
 Чайка Максим Олександрович — український студент, один з лідерів ГО "СіЧ", якого вбили 17 квітня 2009 року в м. Одесі
 Чайка Олександр Миколайович (. 1974 р.) — український серійний вбивця, також відомий як «Мисливець за шубами» (в якості жертв він обирав жінок, одягнених в шуби).
 Чайка Олексій Омелянович — Герой Радянського Союзу
 Чайка Павло Миколайович — військовослужбовець Збройних Сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність».
 Чайка Пайтан Герасимович — Герой Соціалістичної Праці
 Чайка Роман Ярославович — український телеведучий
 Чайка Сергій Володимирович — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Чайка Сергій Михайлович — український художник
 Чайка Степан — різьбяр
 Чайка Федір Васильович — Герой Радянського Союзу
 Чайка Юрій Вікторович — український режисер
 Чайка Юрій Якович — повноважний представник Президента РФ у Північно-Кавказькому Федеральному окрузі.
 Чайка Яків Ілліч — український скульптор

Див. також 
 Чайка (значення)

Українські прізвища